Favaresi – abitanti di Favara
Favaresi – abitanti di Favaro Veneto